Склаве () — село в Благоевградской области Болгарии. Входит в состав общины Сандански. Находится примерно в 6 км к юго-востоку от центра города Сандански и примерно в 59 км к югу от центра города Благоевград. По данным переписи населения 2011 года, в селе проживало 1464 человека.

Население

Знаменитые уроженцы 
 Александр Томов (р.1949) — борец, пятикратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы, трёхкратный призёр Олимпийских игр.

Примечания

Ссылки 
 Статистика населения

Сёла Благоевградской области